Hänseroth ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Hänseroth (1939–2004), deutscher Volkswirt, Medienwissenschaftler und Intendant
 Thomas Hänseroth (* 1952), deutscher Technikhistoriker